Anulus (lateinisch anulus, „kleiner Ring“) steht für:

 Anulus (Architektur), eine Rille am Säulenkapitell
 U-förmig verdickte Zellen zur Öffnung der reifen Sporangien bei Farnen, siehe Echte Farne #Merkmale
 Anulus pontificalis, ein Bischofsring

eine ringförmige Struktur in der Anatomie:
 Anulus aortae sowie Anulus fibrosus dexter/sinister und Anulus trunci pulmonalis, siehe Herzskelett
 Anulus femoralis, siehe Lacuna musculorum et vasorum
 Anulus fibrocartilagineus, siehe Trommelfell
 Anulus fibrosus (disci intervertebralis), siehe Bandscheibe

 Anulus inguinalis superficialis und profundus, siehe Leistenkanal
 Anulus pancreatis, siehe Bauchspeicheldrüse #Anatomische Lage und Aufbau

Siehe auch:
 Annulus